Коню́шенный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Конюшенный переулок — улица в Дмитрове.
 Конюшенный переулок — улица в городе Иванове.
 Конюшенный переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Конюшенный переулок — улица в Тамбове.

Украина 
 Конюшенный переулок — улица в Харькове.

См. также 
 Конюшенная площадь
 Конюшенная улица
 Конюшенный мост (значения)